Game Developers Conference, een jaarlijkse conferentie voor computerspelontwikkelaars
Gear Driven Cams, de benaming van het motorfietsmerk Honda voor de tandwielaandrijving voor nokkenassen
VV GDC, een voetbalclub uit Noord-Brabant